Demokratyczna Partia Albańczyków
 Deutsche Presse-Agentur
 Difenyloamina
 Kwas dipikolinowy
 DPA Microphones (Danish Pro Audio) – duńska firma produkująca mikrofony dla branży pro-audio